Рок фестивал „Прича” је музички рок фестивал који се организује од 2012. у Чачку.

О Фестивалу
Чачак је заједно са два града у близини, Краљевом и Крагујевцом, заправо колевка рок музике и зато заслужује једну овакву музичку манифестацију и 2012. су за то и створени услови - у улици Браће Глишића одржан први фестивал на ком је наступило осам бендова и шестосатно наступање посетило је 2500 посетилаца.

На више локација у граду се програм одвијао - Градски трг, Градски парк, Дом културе И Ремонтов стадион. Идеја је покретање талентованих, младих људи да очувају, негују и воле рок културу, а да се уједно подстиче и развија туризам.

Поред натупа посетиоци могу видети и фотографије са наступа и присуствовати промоцији књига, а припрема се и програм за најмлађе (рок маскембал за децу). Такође, одржава се у склопу фестивала и Рок карневал где се организује велика карневалска поворка улицама Чачка. Поред нових младих нада, на овом фестивалу су наступали: Бајага и Инструктори, Партибрејкерси, Рибља чорба, Кербер, Дејан Цукић, Спори ритам бенд, Магнифико и други.

Референце 

Културне манифестације у Србији
Култура у Чачку